Schiege bezeichnet

Bezeichnung von Chimären/Hybriden aus Schaf und Ziege, siehe Schiege
Personen
Johannes Schiege, Augenarzt in Berlin (1820 bis ?)
Charles Schiege Industrieller, Auswanderer, Tabakfabrikant in Round Top/Texas (1882)
Karl Schiege Industrieller, Gründer der Karl-Schiege-Eisenbau (heute: IMO Leipzig) (gegründet: 1890)
Wilhelm Schiege, Sachbuchautor "Die Wegekrümmungen. Unter besonderer Rücksichtnahme auf Langholzverkehr und auf die Gestaltung der Wegeverbindungen in bebauten Ortstheilen" (1896)
Luzie Schiege, Tänzerin und Sängerin, geb. 1909 in Breslau, gest. 2002 in München; siehe auch: "Ich durfte nie den Hamlet spielen" (Reinhard Großmann)